Проску́рнин — фамилия. Имеет женскую форму Проскурнина. Известные носители:

 Проскурнин, Александр Дмитриевич (род. 1973) — латвийский футболист, вратарь.
 Проскурнин, Борис Михайлович (род. 1951) — советский и российский литературовед-англист.
 Проскурнин, Василий Владимирович (1943—2022) — советский и российский военачальник, командующий ВВС Балтийского флота (1990—1998), генерал-лейтенант авиации, заслуженный военный лётчик СССР (1982).
 Проскурнин, Николай Михайлович (1863—1942) — русский архитектор.
 Проскурнин, Сергей Михайлович (1880—1923) — поэт, журналист, драматург.



См. также 
 Проскурин